Blood Orange signifie orange sanguine en français.

Blood Orange peut également se rapporter à :
 Blood Orange, un film britannique réalisé par Terence Fisher, sorti en 1953.
 Blood Orange, le nom de scène de Devonté Hynes, auteur-compositeur, chanteur, et producteur britannique.